Ping Pong é uma gravadora de discos fundada por Berna Ceppas situada no Rio de Janeiro.

Até o momento, possui poucos títulos somente em CD. Os acervos são raros e difíceis de achar no mercado.
 
A diversificação musical da ping pong é uma extensa gama variada. 
axé/bossa nova/big band/chá-chá-chá/dance/eletrônica/experimental/funk/gafieira/indie/latin/rock n roll/samba/techno/tropicália/world music.

Lista de artistas

Acabou La tequila 
Artificial 
Arto Lindsay

Chelpa Ferro 
Domenico  
Domenico +2  
Kassin  
Kassin + 2  
Moreno + 2  
Orquestra Imperial  
Señor Coconut = Atom ™

Ligações externas
www.pingpongdiscos.com

Gravadoras do Brasil